A Study in Feet – cortometraggio britannico del 1903 prodotto dalla Warwick Trading Company
A Study in Feet – cortometraggio  statunitense del 1914 diretto da Harry Lambert